Какен Аханович Aханов (2 февраля 1928 — 13 августа 1978) — советский языковед, доктор филологических наук (1966), профессор (1969), член-корреспондент АН КазССР (1975).

Биография 
Родился в ауле Бозанбай Уланского района Восточно-Казахстанской области в семье учителя.

С отличием окончил среднюю школу им. С. М. Кирова в родном ауле. В 1950 году окончил филологический факультет КазГУ с красным дипломом. Оставлен на научно-преподавательской работе, одновременно учился в аспирантуре. Заведующий кафедрой (1961—1977), декан филологического факультета этого же университета (1970—1974).

Ректор Алма-Атинского педагогического института иностранных языков (1977—1978).

В 1956 году защитил кандидатскую, а в 1966 году докторскую диссертацию. В 1969 году присвоено звание профессора. В 1978 году избран членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР.

В память о Какене Аханове 
 В 1998 году в городе Алматы, в доме, в котором проживал Какен Аханов, установлена мемориальная доска.
 В Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби названа аудитория в честь Аханова Какена.
 В Восточно-Казахстанской области названа средняя школа именем Какена Аханова.

На совместном решении IV сессии маслихата города Алматы третьего созыва от 24 декабря 2003 года № 27 и акимата города Алматы от 26 декабря 2003 года № 5/765 присвоено 20-й улице города Алматы следующие наименование: Аханов Какен.

Основные научные работы 
 Вопросы лексики казахского языка. Алма-Ата, 1955.
 Омонимы в казахском языке. Алма-Ата, 1958.
 Введение в языкознание. Алма-Ата, 1962, 1965.
 Основы языкознания. Алма-Ата, 1973, 1978.
 Основы теории грамматики. Алма-Ата, 1972.
 Казахский язык. Алма-Ата, 1974

Ссылки 
 http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/participant/scientists/ahanov.htm 
 https://web.archive.org/web/20160304054328/http://www.zzl.kz/rubric/det/146/495/
 
 Аханов Какен Аханович: Чл.-кор. АН КазССР, ректор Алма-Ат. пед. ин-та иностр. яз. 1928—1978. Некролог. — Казахстанская правда. — 1978. — 15 августа.

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Ректоры Казахского университета международных отношений и мировых языков
Филологи СССР